From This Moment On est un standard de jazz écrit par Cole Porter en 1950.
 From This Moment On est le dixième album de la pianiste et chanteuse de jazz Diana Krall paru en 2006.
 From This Moment On est une chanson de Shania Twain, extrait de l’album Come On Over sorti en 1997.